Dean Fedorchuk (né en 1970), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace
 Valeriy Fedorchuk (né en 1988, footballeur ukrainien